Dvouhra juniorek Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájkyní titulu byla 15letá Ukrajinka Marta Kosťuková, jež se po účasti ve třetím kole ženské dvouhry ze soutěže odhlásila.

Vítězkou se stala 17letá druhá nasazená Tchajwanka Liang En-šuo, která ve finále za 64 minut zdolala 16letou francouzskou hráčku Claru Burelovou po dvousetovém průběhu. Připsala si tak premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získala 375 bodů. Stala se první tchajwanskou šampionkou na Australian Open v singlové soutěži a prodloužila sérii neporazitelnosti na 18 utkání.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018